Monte Cristallo (Ortler), een berg in het Ortlermassief 
Monte Cristallo (Dolomieten), een berg in de Dolomieten